Nindel ist der Name folgender Personen:

 Kerstin Nindel, deutsche Handballspielerin, und
 Thorsten Nindel, geboren 1964, deutscher Schauspieler.